

Osoby o tym nazwisku 
 Karolina Jaklewicz (ur. 1979) – polska malarka, kuratorka, wykładowczyni
 Kazimierz Jaklewicz (1907 -1982) – wojskowy, obserwator, nawigator w Dywizjonie 305
 Kazimierz Jaklewicz (1952 -) – generał brygady, rektor WSO we Wrocławiu